Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2009 odbywających się w Turcji.

 Przynależność klubowa: 3 września 2009.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:  Nr - numer zawodnika A - atakujący  L - libero  P - przyjmujący  R - rozgrywający  Ś - środkowy

Bułgaria 

Trener:  Silvano PrandiAsystent:  Camillo Placi

Czechy 

Trener: Jan SvobodaAsystent: Milan Hadrava

Estonia 

Trener: Avo KeelAsystent: Andrei Ojamets

Finlandia 

Trener:  Mauro BerrutoAsystent:  Andrea Brogioni

Francja 

Trener: Philippe BlainAsystent: Olivier Lecat

Grecja 

Trener: Stelios KazazisAsystent: Ioannis Fakas

Hiszpania 

Trener:  Julio VelascoAsystent: Antonio Alemany

Holandia 

Trener: Peter BlangéAsystent: Arnold van Ree

Niemcy 

Trener:  Raúl LozanoAsystent:  Juan Manuel Serramalera

Polska 

Trener:  Daniel CastellaniAsystent: Krzysztof Stelmach

Rosja 

Trener:  Daniele BagnoliAsystent: Jarosław Antonow

Serbia 

Trener: Igor KolakovićAsystent: Željko Bulatović

Słowacja 

Trener:  Emanuele ZaniniAsystent: Štefan Chrtiansky

Słowenia 

Trener: Gregor HribarAsystent: Radovan Gačić

Turcja 

Trener:  Fausto PolidoriAsystent:  Armando Cosentino

Włochy 

Trener: Andrea AnastasiAsystent: Andrea Gardini

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2009